«Фото моєї дівчини» — фільм 2008 року.

Зміст 
Маша – автор не надто глибоких статей для жіночих журналів. Кожен рік вона їздить відпочивати на море в одне і те ж місце. У неї закохується місцевий фотограф Іван. Та ніяк не може зважитися висловити свої почуття. Один його знайомий розповідає про чарівний фотоапарат. Якщо на нього сфотографувати людину і зберегти фотографію, то вона обов'язково у тебе закохається. Іван реалізує цю можливість. Та фотографія таємничо зникає, а Маша починає задивлятися на всіх хлопців навколо. Тепер Івану належить з'ясувати долю фотокартки і завоювати кохану.

Посилання